Montesano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montesano Salentino, kommun, Apulien, Provincia di Lecce,

USA 

 Montesano, Washington, countyhuvudort, Grays Harbor County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar